Paty do Alferes — município do Rio de Janeiro
Paty (personagem) — personagem do seriado El Chavo del Ocho
Paty (álbum) — álbum da cantora Patricia Marx

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música
Hipocorísticos